Mason County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Mason County Airport (Michigan)
 Mason County Airport (Texas)
 Mason County Airport (West Virginia)